Карадеин — название населённых пунктов в Азербайджане.
Карадеин — село в Агдашском районе.
Карадеин — село в Габалинском районе.